

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Miodary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Dobroszyce 
 Miodary – kolonia wsi Miodary w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Dobroszyce
 Miodary – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Świerczów

Linki zewnętrzne